Espineta puede referirse a:
 Espineta, instrumento de tecla parecido al clavecín, en el cual las cuerdas se pulsan mediante plectros.
 Espineta (atún), pieza de carne de la parte superior o inferior del atún, considerada como una de sus partes nobles.